Hans Egede – religioso ed esploratore norvegese
Egede – cratere lunare